Sieweke ist der Nachname von:
Michael Sieweke (* 1963), deutscher Immunologe
Stefan Sieweke (* 1979), deutscher Schauspieler